Гаплогруппа U5a1i — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 U5a1i1 : C12103A • C14003T
 U5a1i2 : A533G

Палеогенетика

Медный век 
Хвалынская культура
 10433 • SVP46 — Khvalynsk II (grave 1) — Хвалынск, Самарская область, Россия — 4689-4543 calBCE (5760±25 BP, PSUAMS-4032) — M — R1a1 (M459) : U5a1i.

Бронзовый век 
Ямная культура
 RISE550.SG — Peshany V, kurgan 1, grave 3 — Калмыкия, Россия — 3334-2635 calBCE (4312±94 BP, IGAN-2880) — M — R1b1a1a2 (M269) : U5a1i.

Полтавкинская культура
 I0442 • SVP55 —  Zhuravlikha I, kurgan 1, grave 10 — Большой Иргиз, Самарская область, Россия — 2800-2000 BCE — Ж — U5a1i.

Традиция колоколовидных кубков
 I4885 • feature 528 / Grave 3 — Prague 8, Kobylisy, Ke Stírce Street — Чехия — 2289–2143 calBCE (3790±20 BP, PSUAMS-2843) — М — R1b1a1a2a1a2b1 : U5a1i.

Мержановицкая культура
 poz790 — Hrebenne 10, grave 3/97/. part 1B — Польша — 2289-2041 calBC — М — U5a1i.
 poz791 — Hrebenne 10, grave 3/97/. part 2A — Польша — 2277-2030 calBC — Ж — U5a1i.

Унетицкая культура
 I0115	• ESP3 — Эсперштедт, Германия — 1954-1760 calBCE (3540±31 BP, MAMS-21494) — Ж — U5a1i.

Катакомбная культура
 RK4001.A0101 • BZNK-284/1 — Rasshevatskiy 4, kurgan 1, grave 4 — 2451-2203 calBC (MAMS 29819) — М — R1b1a1b1b3a (Z2109) : U5a1i.

Срубная культура
 I0233 • SVP13 — Novosel'ki, kurgan 2, grave 4 — Татарстан , Россия — 1850-1200 BCE — M — R1 : U5a1i.

Средние века 
Хунну
 SKT001.A0101 • CA-4-1 — Салхитын Ам — Хувсгел, Монголия — Ж — U5a1i.

Мадьяры (древние венгры)
 Kenezlo-Fazekaszug2/1044 — , Венгрия — 10 век — M? — U5a1i.

Примечания

Публикации 
2015
 
2018
 
 
2019
 
 
2020

Ссылки 
 YFull MTree

См. также 

Гаплогруппа U5 (мтДНК)